Пюльнуа́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия. Относится к кантону Сешам.

География 
Пюльнуа расположен в 7 км от Нанси, входит в агломерацию Большого Нанси.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 4486 человек.

Ссылки 
 Официальный сайт коммуны
 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель